Maria (mãe de Jesus)

Geografia 
 Madre de Deus (região) — no Peru
 Ilha de Madre de Deus — ilha do município brasileiro homónimo
 Bairro Madre Deus — de Lisboa, Portugal

Municípios brasileiros 
 Madre de Deus (Bahia)
 Madre de Deus de Minas — de Minas Gerais
 Brejo da Madre de Deus — de Pernambuco

Outros usos 
 Madre de Deus (nau) — navio português da Carreira da Índia capturado por corsários ingleses em 1592
 Madredeus — grupo musical português
 Madre de Deus Sport Clube —  clube brasileiro de futebol

Desambiguações de topônimos